Hracholusky può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Hracholusky, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Hracholusky, comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale